Серена Вільямс була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Сару Еррані з рахунком 6–3, 6–0.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

 Серена Вільямс (переможниця)
 Лі На (чвертьфінал)
 Агнешка Радванська (чвертьфінал)
 Симона Халеп (3 коло, знялась через травму живота)
 Петра Квітова (2 коло)
 Єлена Янкович (півфінал) 
 Анджелік Кербер (2 коло)
 Марія Шарапова (3 коло)
 Домініка Цібулкова (1 коло)
 Сара Еррані (фінал)
 Ана Іванович (півфінал)
 Флавія Пеннетта (3 коло)
 Карла Суарес Наварро (чвертьфінал)
 Каролін Возняцкі (знялась через травму коліна)
 Сабіне Лісіцкі (1 коло)
 Слоун Стівенс (2 коло)
 Ежені Бушар (1 коло)

 Сітка 

 Фінальна частина 

 Верхня половина 

 Секція 1 

 Секція 2 

 Нижня половина 

 Секція 3 

 Кваліфікація 

 Сіяні гравчині 

  Марія Тереса Торро Флор (1 коло)
  Яна Чепелова (1 коло) 
  Кейсі Деллаква (кваліфікувалася)
  Крістіна Макгейл (кваліфікувалася)
  Марина Еракович (1 коло)
  Полона Герцог (1 коло)
  Чжен Цзє (1 коло)
  Моніка Пуїг  (кваліфікувалася)
  Ваня Кінґ (1 коло)
  Лорен Девіс (кваліфікувалася)
  Паула Ормаечеа (кваліфікаційний матч, щасливий лузер)  Штефані Феґеле (кваліфікаційний матч)
  Уршуля Радванська (кваліфікаційний матч)
  Віржіні Раззано (кваліфікаційний матч, знялася)
  Айла Томлянович (кваліфікаційний матч)
  Моніка Нікулеску (кваліфікаційний матч)

 Кваліфікувалися 

  Мона Бартель
  Петра Цетковська
  Кейсі Деллаква 
  Крістіна Макгейл
  Лорен Девіс
  Белінда Бенчич
  Шанелль Схеперс
  Моніка Пуїг

 Щасливий лузер  Паула Ормаечеа

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Internazionali BNL d'Italia
Жінки, одиночний розряд